Mortelle randonnée (Eye of the Beholder), roman policier de Marc Behm, publié en 1980 ;
Mortelle randonnée, film français de Claude Miller, adapté du roman précédent, sorti en 1983.

Homonymie de titre